Afghanisch bezeichnet:

 den Staat Afghanistan betreffend
 die Afghanische Sprache, eine ostiranische Sprache, siehe Paschtunische Sprache
 die Afghanische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten Afghanistans

Siehe auch: